(1) Ceres, asteroide més gros i el primer que es va descobrir considerat un planeta nan 
 Ceres (mitologia), deessa romana de l'agricultura
 Ceres (Torí), municipi italià a la regió del Piemont
 Ceres plural de cera